Суперкубок Кандиду де Оливейра 2008 () — 30-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2007/08 «Порту» и финалист Кубка Португалии 2007/08 лиссабонский «Спортинг». Встреча состоялась 16 августа 2008 года в Фару, на стадионе Алгарве.

Для «Порту» этот Суперкубок являлся 24-м по счёту (15 из них команда выигрывала), для «Спортинга» — 8-м (в 6 из них клуб побеждал).

Обладателем Суперкубка Португалии 2008 года стал «Спортинг», переигравший «Порту» со счётом 2:0. В самой концовке первого тайма счёт открыл нападающий «Спортинга» Янник Джало, на 57-й минуте он же установил окончательный счёт.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2008 на сайте worldfootball.net

2008
Матчи ФК «Порту»
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия
Спорт в Португалии в 2008 году
События 16 августа
Август 2008 года
Фару